Landscha ist der Name folgender Orte:

 eine Katastralgemeinde in Gabersdorf in der Steiermark, siehe Landscha an der Mur
 eine Katastralgemeinde in Thannhausen in der Steiermark, siehe Landscha bei Weiz

Siehe auch:
 Landschach